Гран-прі Франції 1979 року — восьмий етап чемпіонату світу 1979 року з автоперегонів у класі Формула-1, що відбувся 1 липня на трасі Діжон-Пренуа. Перша «цілком французька перемога»ː виграв французький гонщик Жабуї на французькій автівці Рено із французькою гумою Мішлен та паливом Елф. Для Жабуї ця перемога стала першою із двох в його кар'єрі у Формулі-1.

Глядачам перегони запам'яталися видовищною дуеллю на останніх колах, яка розгорілася за друге місце між канадцем Жилем Вільньовом та французом Рене Арну.

Кваліфікація

Перегони

Кола лідирування 
1—46 — Жиль Вільньов
47—80 — Жан-П'єр Жабуї̩

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гран-прі Франції 1979 на ESPN  
 Гран-прі Франції 1979  

            
Гран-прі Франції
Липень 1979